Miejscowości w USA:
 Auburndale – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Auburndale – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
 Auburndale – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
 Auburndale – wieś w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
Gminy w USA:
 Auburndale (ang. Auburndale Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood